W matematyce i fizyce
 rozbieżność to inaczej dywergencja